Rossmann peut désigner :
 Alain Rossmann (1956), entrepreneur français ;
 Michael Rossmann (1930-2019), physicien et microbiologiste germano-américain ;
 Le pli Rossmann, structure protéique ;
 Rossmann, entreprise allemande fondée en 1972.

 Pantaleon Rosmann (1776-1853), historien et prêtre badois;